Thoradonta är ett släkte av insekter. Thoradonta ingår i familjen torngräshoppor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Torngräshoppor
Thoradonta